Проханов Іван Степанович — російський релігійний діяч євангельського християнства
 Проханов Олександр Андрійович — російський націонал-шовініст.
 Проханов Сергій Борисович — російський актор.
Прізвища